Bent Schærff var en dansk jazzpianist. I samarbejde med Freddy Fræk lavede Bent Schærff kendingsmelodien, Disciplinmarch, til radioprogrammet Køreklar , men er nok mest kendt i dag for julesinglen Bjældeklang, hvor Bent Schærff leverede sine egne, ret humoristiske fortolkninger af Bjældeklang (A-siden) og White Christmas (B-siden).

Noter 

Jazzmusikere fra Danmark